|-
| (50401) 2000 CJ109||||5 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (50402) 2000 CN111||||6 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (50403) 2000 CB114||||15 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50404) 2000 CV115||||2 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (50405) 2000 CB116||||2 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (50406) 2000 CK116||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50407) 2000 CY117||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50408) 2000 CZ124||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50409) 2000 CO125||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50410) 2000 CK126||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50411) 2000 DS||2000 DS||24 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 50412 Евен (Ewen)||||26 лютого 2000||Обсерваторія Рок-Файндер||Вільям Йон
|-
| 50413 Петрґінц (Petrginz)||||27 лютого 2000||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (50414) 2000 DB2||||26 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (50415) 2000 DL2||||24 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч, Маріо Юріч
|-
| (50416) 2000 DZ2||||24 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (50417) 2000 DY6||||29 лютого 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (50418) 2000 DC7||||29 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (50419) 2000 DL7||||29 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (50420) 2000 DN7||||29 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (50421) 2000 DD9||||26 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (50422) 2000 DB10||||26 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (50423) 2000 DE13||||27 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (50424) 2000 DQ13||||28 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (50425) 2000 DV13||||28 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (50426) 2000 DJ15||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (50427) 2000 DT15||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (50428) 2000 DZ15||||27 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (50429) 2000 DB16||||28 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (50430) 2000 DG16||||29 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (50431) 2000 DU19||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50432) 2000 DB20||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50433) 2000 DC22||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50434) 2000 DG23||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50435) 2000 DH23||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50436) 2000 DK23||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50437) 2000 DX23||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50438) 2000 DZ24||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50439) 2000 DW26||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50440) 2000 DD29||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50441) 2000 DD30||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50442) 2000 DL32||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50443) 2000 DO32||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50444) 2000 DG34||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50445) 2000 DH35||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50446) 2000 DD36||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50447) 2000 DQ37||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50448) 2000 DZ37||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50449) 2000 DG38||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50450) 2000 DS38||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50451) 2000 DF41||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50452) 2000 DT41||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50453) 2000 DJ46||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50454) 2000 DT48||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50455) 2000 DX52||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50456) 2000 DW53||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50457) 2000 DZ53||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50458) 2000 DC55||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50459) 2000 DZ55||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50460) 2000 DK56||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50461) 2000 DZ58||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50462) 2000 DU60||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50463) 2000 DF63||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50464) 2000 DT63||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50465) 2000 DW64||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50466) 2000 DA66||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50467) 2000 DU66||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50468) 2000 DA69||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50469) 2000 DL69||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50470) 2000 DQ69||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50471) 2000 DT69||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50472) 2000 DH71||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50473) 2000 DB72||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50474) 2000 DY72||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50475) 2000 DQ73||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50476) 2000 DT73||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50477) 2000 DE74||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50478) 2000 DN74||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50479) 2000 DR74||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50480) 2000 DU74||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50481) 2000 DD75||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50482) 2000 DF75||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50483) 2000 DR79||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50484) 2000 DB83||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50485) 2000 DX83||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50486) 2000 DY84||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50487) 2000 DH85||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50488) 2000 DA86||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50489) 2000 DY87||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50490) 2000 DO88||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50491) 2000 DL92||||27 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (50492) 2000 DB93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50493) 2000 DL93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50494) 2000 DM93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50495) 2000 DU93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50496) 2000 DA94||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50497) 2000 DO94||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50498) 2000 DU95||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50499) 2000 DH96||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (50500) 2000 DU96||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

50400